Abbey Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abbey Creek (Chesapeake Bay), Fluss in Maryland
 Abbey Creek (Big Elk Creek), Fluss in Oregon
 Abbey Creek (Rock Creek), Fluss in Oregon

Abbey Creek ist der Name folgender Flüsse in Großbritannien:
 Abbey Creek (River Lea), Fluss in London